Джефф Шульц (; 25 февраля 1986, Калгари, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, защитник. Обладатель Кубка Стэнли 2014 года.

Игровая карьера 
На драфте НХЛ 2004 года был выбран в 1 раунде под общим 27 номером командой «Вашингтон Кэпиталз». 3 июля 2013 года «Вашингтон» выкупил оставшуюся часть контракта Шульца.

5 июля 2013 года Шульц подписал однолетний односторонний контракт с «Лос-Анджелес Кингз» на 700 тысяч долларов. Перед началом сезона 2013/14 «Лос-Анджелес» выставил Шульца на драфт отказов, а затем отправил его в фарм-клуб АХЛ «Манчестер Монаркс». 30 апреля, перед седьмым матчем первого раунда плей-офф против «Сан-Хосе Шаркс», Джефф Шульц был вызван из «Манчестера» в «Лос-Анджелес». В шестом матче серии травму получил защитник Уилли Митчелл, но его в следующей игре заменил в составе Мэтт Грин. 3 мая, в первом матче второго раунда против «Анахайм Дакс» был травмирован другой защитник — Робин Регир. Вместо Регира на второй матч вышел Джефф Шульц — этот матч стал дебютным для игрока за «Лос-Анджелес» в НХЛ. Всего в плей-офф 2014 года Шульц провел семь матчей: шесть в серии с «Анахаймом» и один против «Чикаго Блэкхокс» в финале Западной Конференции. Джефф Шульц не играл за «Лос-Анджелес» в регулярном сезоне и в финале Кубка Стэнли, но по решению команды его имя было выгравировано на кубке. Он принимал участие в церемонии вручения Кубка Стэнли 13 июня на льду Стэйплс-центра после победы «Кингз» над «Нью-Йорк Рейнджерс», а 14 августа привез кубок в свой родной город — Калгари.

30 июня 2014 года Шульц подписал новый односторонний контракт с «Лос-Анджелесом», рассчитанный на два года. Сумма контракта составила 1,7 млн долларов. 6 октября «Кингз», как и годом ранее, выставили Шульца на драфт отказов и отправили его в «Манчестер». 19 декабря Джефф Шульц был вызван в «Лос-Анджелес», чтобы заменить травмированного Робина Регира. С 29 декабря по 17 января Шульц провел девять матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко и 4 минуты штрафного времени. После выздоровления Регира Джефф Шульц был отправлен в АХЛ и до конца сезона больше не вызывался.

Статистика

Клубная

Международная

См. также 
 Список хоккеистов-обладателей Кубка Стэнли

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1986 году
Родившиеся 25 февраля
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Калгари Хитмен»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Вашингтон Кэпиталз»